Safin ist der slawische Familienname folgender Personen:

 Enis Safin (* 2004), türkisch-österreichischer Fußballspieler
 Marat Michailowitsch Safin (* 1980), russischer Tennisspieler
 Rinnat Ibragimowitsch Safin (1940–2014), sowjetischer Biathlet
 Schazam Safin (1932–1985), sowjetischer Ringer 
 Shuhrat Safin (1970–2009), usbekischer Schachgroßmeister
 Timur Marselewitsch Safin (* 1992), russischer Florettfechter

Siehe auch:
 Saffin